Aleutiano puede referirse a:

 Las islas Aleutianas.
 El idioma aleutiano.
 La familia, más amplia de lenguas esquimo-aleutianas.
 Aleutas, grupo social nativo de las islas Aleutianas.